Tai Tan Yang kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Tai To Yan, berg, 
 Pak Tai To Yan, berg, 

Robotskapade Hongkongförgreningar